Die B-sarja 1934 war die fünfte Spielzeit auf zweithöchster Ebene im finnischen Fußball. Sie galt als Qualifikationsrunde für die Mestaruussarja 1935 und wurde im Ligamodus ausgetragen.

Modus 
Nach vorangegangener Qualifikation wurden die zwölf Mannschaften in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt. Die Teams spielten an fünf Spieltagen jeweils einmal gegeneinander. Die zwei besten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde, in der wiederum die zwei besten in die Mestaruussarja 1935 aufstiegen.

Teilnehmer

Gruppe Ost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1934
1934